Momoko, nombre femenino japonés que puede referirse a:

 Momoko (King of Fighters), personaje de King of Fighters.
 Momoko Hanasaki, personaje de la serie de manga y anime Wedding Peach.
 Momoko Asuka, personaje de la serie de manga y anime Magical Doremi.
 Momoko Kuzuryuu, personaje de la serie de manga y anime Sumomo mo Momo mo
 Momoko Akatsutsumi, personaje de la serie de anime Demashita! Powerpuff Girls Z.
 Momoko Kōchi, actriz japonesa.
 Momoko Tsugunaga, cantante japonesa perteneciente a Hello! Project.